Az alábbi táblázatban Magyarország természetes és mesterséges eredetű tavai találhatóak meg.

Lásd még 
Magyarország állóvizeinek listája

Jegyzetek 

Magyarország tavai
Tavak listái